Hudziwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim, w hromadzie Zwinogródka. W 2001 liczyła 788 mieszkańców, spośród których 785 wskazało jako ojczysty język ukraiński, a 3 rosyjski.

Przypisy 

Wsie w obwodzie czerkaskim